ГЕС Середземне море — Мертве море (Med-Dead/Lake Shalom Project) — проєктна гідроелектростанція в Ізраїлі. Одна з небагатьох у світі, яка повинна використовувати деривацію необмежених запасів морської води у басейни випаровування, що лежать нижче рівня світового океану.

Розкол східної частини Африканської платформи призвів до появи Аравійської плити, відокремленої рядом рифтів, включаючи рифт Мертвого моря, названий по розташованій у ньому епонімній водоймі. Безстічний внутрішній басейн останньої поповнювався річкою Йордан та потоками що стікали з оточуючих гір, проте розбір води на господарські потреби призвів до постійного пониження рівня Мертвого моря, яке наразі має поверхню на позначці 425 метрів нижче рівня океану. Врятувати водойму від остаточного висихання здатна подача сюди морської води, при цьому завдяки великому перепаду висот може вироблятись значний об'єм електроенергії, обмежений лише швидкістю звільнення нижнього б'єфу шляхом випаровування.

За ізраїльським проєктом вода із Середземного моря по тунелю довжиною 72 км з діаметром 10 метрів подаватиметься в район Кумрану до проміжного сховища — озера Шалом. Тунель має прямувати нижче рівня океану, що дасть змогу організувати рух води за допомогою сили тяжіння й уникнути потреби в насосних станціях. Сховище Шалом з площею поверхні 3 км² та глибиною до 80 метрів розраховують створити у південній частині ваді Кумран (відома своїми Сувоями Мертвого моря) за допомогою греблі, на яку піде вийнята при спорудженні тунелю порода.

З водосховища ресурс подаватиметься по напірних водоводах до розташованого в улоговині Мертвого моря машинного залу з гідроагрегатами потужністю 1800 МВт (з можливістю збільшення до 2500 МВт). Досягнути бажаного рівня цього моря на позначці 395 метрів нижче рівня океану (тобто на 30 метрів вище, ніж нині) буде можливим за сім років шляхом подачі 41 млрд м³ води з одночасним виробітком 38,5 млрд кВт-год електроенергії. Згодом виробіток залежатиме від обсягу випаровування.

Можливо відзначити, що наразі у світі існує лише три проєкти подібних ГЕС, два з яких пов'язані з Мертвим морем (окрім ізраїльської, це ще йорданська ГЕС Червоне море – Мертве море), а всі три (включаючи еритрейську ГЕС Червоне море – Данакіль) — із зоною розломів, що певний час тому почала щепити східну частину Африки. Наразі найбільші шанси на спорудження має йорданська станція, яка станом на другу половину 2010-х наблизилась до етапу реалізації.

Примітки 

Середземне
Середземне
Середземне